Drugi brzeg – film polski z 1962 roku
 Drugi brzeg – film polski z 1997 roku
 Drugi brzeg – powieść fantastycznonaukowa z 2014 roku